María Consuelo Reyna Doménech (Valencia, 1944) es una periodista española, vinculada durante décadas al diario valenciano Las Provincias.

Biografía

Inicios profesionales 
Recién licenciada en Periodismo, recibe un curso de prensa infantil del Padre Jesús M. Vázquez, secretario de la Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles. Poco después, se sitúa al frente de su Delegación en Valencia, donde aplica una rigurosa censura a los cuadernos de aventuras de editoriales como Valenciana o Maga, desnaturalizándolos y contribuyendo a su desaparición.

En 1972 fue nombrada subdirectora del diario Las Provincias del que era accionista minoritaria, ya que este diario pertenecía a la familia Doménech, cuyos miembros forman el consejo de administración, pasando a ser una de las primeras mujeres en dirigir un periódico en España. También fue jurado de los Premis Octubre. Sin embargo a partir de 1978 decide variar la línea editorial del periódico hacia posturas anticatalanistas, de acuerdo con la línea política de la UCD de la Comunidad Valenciana. La cabecera que ella dirigió fue uno de los actores clave en la llamada Batalla de Valencia, que convirtió la lengua en principal argumento político de las campañas electorales de la ciudad hasta los años 1990. Los principales actores en contra del nacionalismo valenciano de izquierdas usaron ese diario para difundir su ideario que comenzó a atacar en sus editoriales al PSPV-PSOE. Después de dirigir de hecho el diario durante muchos años, en 1992 fue nombrada directora.

Últimos años 
A finales de los 90, tras una ostensible caída de ventas, una parte de los accionistas del diario (agrupada en torno a la familia Zarranz Doménech) pone en duda su continuidad y el 14 de septiembre de 1999 el consejo de administración de Federico Doménech S.A., editora del diario, la destituyó de su cargo.

El 8 de octubre de 1999 recibe mediante el Decreto 180/1999 la Distinción de la Generalidad Valenciana al Mérito Cultural, el mismo día que su amigo Manuel Valdés, algo de lo que está muy orgullosa. El Decreto dispone: 

A principios de 2000 se hizo cargo de la dirección de un nuevo periódico que adoptó el nombre del centenario Diario de Valencia. Este periódico es propiedad de su exmarido, Jesús Sánchez Carrascosa y en junio de 2007, dejó de editarse debido a su baja difusión.

En la actualidad María Consuelo Reyna participa en diversas tertulias radiofónicas (en la SER) y televisivas (Canal 9) de ámbito local, así como una columna en El Mundo (edición Valencia).

Referencias

Bibliografía 
 

Escuela Valenciana de historieta
Periodistas de la provincia de Valencia
Blaverismo
Nacidos en Valencia